Csehország
 Trnávka, település a Nový Jičín-i járásban
 Trnávka, település a Pardubicei járásban
 Trnávka, Lipník nad Bečvou településrésze a Přerovi járásban
 Szlovákia
 Csallóköztárnok (szlovákul Trnávka), község a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában
 Tarnóka (szlovákul Trnávka), község a Kassai kerület Tőketerebesi járásában
 Pozsony-Györgymajor (szlovákul Trnávka, németül Dornkappel)